Маастри́хтский догово́р (официально «Договор о Европейском союзе») — договор, подписанный 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды) странами Европейских сообществ (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ) и положивший начало Европейскому союзу. Договор вступил в силу 1 ноября 1993. Договор завершил процесс урегулирования денежной и политической систем европейских стран.

Согласно статье «А» договора сторонами учреждался Европейский союз. Союз создавался на базе Европейского экономического сообщества, которое по условиям договора переименовывалось в Европейское сообщество, дополненного сферами политики и формами сотрудничества в соответствии с вновь заключаемым договором.

Ответственность за денежно-кредитную политику Евросоюза возложена на Европейскую систему центральных банков (ЕСЦБ), в составе Европейского центрального банка (ЕЦБ) и национальных центральных банков (НЦБ) государств ЕС.

Ратификация договора вызвала трудности в ряде стран. Референдум во Франции поддержал договор на 51,05 %, а Дания отказалась от изначальной формулировки. В Великобритании договор был ратифицирован парламентом с минимальным перевесом правительственной группировки (выступавшей за ратификацию) над противниками договора.

Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, одобрили пять критериев, которым должны удовлетворять страны, вступающие в Европейский валютный союз, так называемые Маастрихтские критерии:
 Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 % ВВП.
 Государственный долг должен быть менее 60 % ВВП.
 Государство должно в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне.
 Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5 % среднего значения трёх стран-участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами.
 Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2 % среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией.

См. также 
 Договоры Европейского союза
 Парижский договор
 Римский договор
 Договор слияния
 Амстердамский договор
 Лиссабонский договор
 Копенгагенские критерии

Примечания

Ссылки 
 EU treaties | European Union — портал «Европа»
 Chronological overview — EUR-Lex — портал «EUR-Lex»
 Версия для скачивания в формате PDF (Portable Document Format)
 На других языках Договоры Европейского союза
 На русском языке Договор о Европейском Союзе
 История Европейского союза — Маастрихтский договор
 Так начиналась еврозона: 25 лет Маастрихтскому договору | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.11.2018

Евроинтеграция
Договоры Европейского союза
История Маастрихта
История Европейского союза
1992 год в праве
Февраль 1992 года
1992 год в Нидерландах